NGC 4410A, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd
 NGC 4410B, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd